Radvanice est un toponyme qui peut désigner :

Radvanice, une commune du district de Přerov, dans la région d'Olomouc ;
 Radvanice, une commune du district de Trutnov, dans la région de Hradec Králové.

Homonymie de localités en  Tchéquie